Thapsia sylphium är en flockblommig växtart som beskrevs av Domenico Viviani. Thapsia sylphium ingår i släktet Thapsia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sylphium